Davis kan syfta på:

 Davis (efternamn) – ett efternamn

Geografi

Antarktis 

 Davis (ö), 
 Davis (udde i Antarktis, lat -66,42, long 56,85), 
 Davis (udde i Antarktis, lat -60,77, long -44,65),

USA 

 Davis, North Carolina – ort, North Carolina, Carteret County, 
 Davis, Oklahoma – ort, Oklahoma, Murray County, 
 Davis, West Virginia – ort, West Virginia, Tucker County, 
 Davis, Illinois – ort, Illinois, Stephenson County, 
 Davis – ort, Kalifornien, Yolo County,

Se även 
 Davis Creek
 Davis Cup
 Davis Lake

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar